INAC steht für:
 Department of Indian Affairs and Northern Development, ein kanadisches Ministerium
 Irish Northern Aid Committee (NORAID), eine irisch-republikanische Organisation
 Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema, das staatliche Filminstitut Mosambiks
 Instituo Nacional de Aviação Civil, ist das Nationale Institut der Zivilen Luftfahrt in Portugal
 Istituto per le Applicazioni del Calcolo, ein italienisches Mathematikinstitut

INAC